Basket har funnits med på det olympiska sommarsportschemat sedan 1936, och som demonstrationssport 1904. USA har vunnit alla guldmedaljer i herrarnas turnering 1936-2012, utom 1972, 1980, 1988 och 2004.

Arenor 
Alla arenor har varit inomhusarenor utom 1936 då turneringen hölls utomhus på tennisbanor.
 Berlin 1936: Reichsportfeld, Berlin
 London 1948: Harringay Arena, Harringay
 Helsingfors 1952: Tennispalatsi och Mässhallen II, båda i Helsingfors
 Melbourne 1956: Kungliga utställningsbyggnaden, Melbourne
 Rom 1960: Sports Arena och Sports Palace, Rom
 Tokyo 1964: Yoyogi National Gymnasium, Tokyo
 Mexico City 1968: Palacio de los Deportes, Mexico City
 München 1972: Rudi-Sedlmayer-Halle, Siegenburger Straße, München
 Montreal 1976: Étienne Desmarteau Centre och Forum de Montréal, Montréal
 Moskva 1980: CSCA Sports Palace och Olimpijskij-stadion, Moskva
 Los Angeles 1984: The Forum, Inglewood
 Seoul 1988: Jamsil Arena, Seoul
 Barcelona 1992: Pavelló Olímpic de Badalona, Badalona
 Atlanta 1996: Forbes Arena och Georgia Dome, Atlanta
 Sydney 2000: The Dome och Sydney SuperDome, Sydney
 Athen 2004: Helliniko Inomhusarena och Olympiahallen, Aten
 Peking 2008: Wukesong-hallen, Peking
 London 2012: Olympic Basketball Arena (eller Wembley Arena) och O2-arenan, London
 Rio de Janeiro 2016: Arena 1 do Centro Olímpico de Treinamento, Rio de Janeiro

Herrar

Medaljtabell

Deltagande nationer

Damer

Medaljtabell

Deltagande nationer

Referenser 
 Alla tiders resultat (herrar)
 Alla tiders resultat (damer)